Steffi bezeichnet

eine Kurzform des Vornamens Stefanie
das Fährschiff der Strausseefähre 

Abkürzung